Ez a lista Corse-du-Sud megye községeit tartalmazza. A megyében 124 település található.